Fred Gray – attivista e avvocato statunitense
 Fred Gray – compositore di musica per videogiochi statunitense